Vīshkā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bīshehgāh, ort, Gilan, 
 Vīshkā (ort i Iran), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar